Clash of Champions – gala wrestlingu wyprodukowaną przez federację WWE
 Clash of Champions – nadchodząca gala wrestlingu wyprodukowana przez federację WWE dla zawodników brandu SmackDown